

Astronomia 
 Terra – pianeta del Sistema Solare
 Terra – continente o vasta regione presente sulla superficie di pianeti o altri corpi celesti

Cinema 
 Terra – film muto italiano del 1920 diretto da Eugenio Testa
 Terra – cortometraggio del 2011 di Piero Messina

Letteratura 
 Terra! – romanzo di Stefano Benni del 1983
 Terra – pianeta del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov
 Terra – romanzo di David Brin del 1990

Musica 
 Terra/Pioggia – singolo di Rossana Casale del 1991
 Terra – album della Officina Zoè del 1997
 Terra – album degli Obrint Pas del 2000
 Terra – album di Jenni Vartiainen del 2000
 Terra – album de Le luci della centrale elettrica del 2017
 Terra – singolo delle Tanxugueiras del 2021
 Terra – singolo degli Eugenio in Via Di Gioia del 2022

Personaggi 
 Terra – supereroina dei fumetti DC Comics
 Terra – personaggio del videogioco Kingdom Hearts
 Terra-X – supereroe dei fumetti Amalgam Comics
 Terra Branford – protagonista del videogioco Final Fantasy VI

Persone
 Dino Terra (1903-1995) – scrittore italiano
 Ernesto Terra (1978) – ex calciatore italiano
 Gabriel Terra (1873-1942) – politico uruguaiano
 Renato Terra, noto anche come Renato Terra Caizzi (1928-2010) – attore italiano
 Renato Terra (1953) – cantante, musicista e produttore discografico brasiliano
 Stefano Terra (1917-1986) – giornalista e scrittore italiano

Altro 
 Terra o terreno – strato solido superficiale del pianeta Terra
 Terra – glifo dell'astrologia maya
 Terra – satellite artificiale della NASA
 SEAT Terra – veicolo commerciale leggero prodotto da SEAT
 Terra – uno dei fattori della produzione
 Terra – uno dei quattro elementi ricorrenti nelle tradizioni di pensiero alchemiche e spirituali
 Terra – mensile ecologista
 Terra – variante del nome proprio di persona inglese femminile Tara
 Terra – nell'Europa medievale, nome generico di un centro abitato composto da una o più parrocchie ma non elevato a sede vescovile
 Terra! – programma televisivo di approfondimento di Mediaset
 Terra – uno dei potenziali di riferimento per un circuito elettrico, analogamente alla massa

Pagine correlate 
 Terreno (disambigua)

Altri progetti